dearMoon Project — планируемая  миссия и художественный проект, задуманный и профинансированный японским миллиардером и коллекционером Юсаку Маэдзавой. Ключевым компонентом миссии является частный космический полёт с участием Маэдзавы и ещё нескольких человек на борту космического корабля SpaceX Starship, летящего по окололунной траектории с огибанием Луны. Проект был анонсирован в сентябре 2018 года, его реализация планируется не ранее 2023 года.

Целью проекта является предоставление возможности нескольким деятелям искусства бесплатно совершить полёт вокруг Луны. По задумке основателя и спонсора миссии, опыт космического туризма вдохновит сопровождающих его творческих людей на создание новых произведений искусства. Созданные авторами после возвращения работы будут выставлены, чтобы способствовать миру во всем мире.

Маэдзава заключил контракт с SpaceX в 2017 году на лунный полёт на гораздо меньшем космическом корабле Dragon 2 с ракетой-носителем Falcon Heavy, который смог бы принять только двух пассажиров. Но в начале 2018 года SpaceX объявила, что Falcon Heavy откладывается в свете развития Starship.

Предыстория 
27 февраля 2017 года SpaceX объявила, что планирует полёт двух космических туристов по окололунной траектории. Стало известно, что этими людьми будут японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его друг. В этой миссии, которая должна была начаться в конце 2018 года, планировалось использовать космический корабль Dragon 2 уже разработанный по контракту в рамках Commercial Crew Program, а запуск произвести с помощью ракеты Falcon Heavy. Будучи источником дохода для компании, миссия могла бы послужить толчком в развитии технологий для дальнейших планов SpaceX по колонизации Марса.

На момент анонса в 2017 году корабль Dragon 2 находился в стадии разработки, а Falcon Heavy ещё не совершил свой первый запуск. SpaceX приняла решение о переходе к стратегии «бережливого стартапа» и объединении в одном проекте технологий запуска на околоземную орбиту, межпланетных полётов, а также межконтинентальных перелётов в пределах Земли. Аналитики отмечали, что график, представленный SpaceX, слишком амбициозен, поскольку корабль нуждается в модификациях с учётом различий в профиле полёта между предлагаемой лунной миссией и его основной задачей по доставке экипажа на орбитальные околоземные космические станции.

В феврале 2018 года SpaceX объявила, что больше не планирует использовать Falcon Heavy для полётов человека в космос, а лунные миссии будут выполняться с помощью ракеты-носителя SpaceX Starship. 14 сентября 2018 года в SpaceX заявили, что ранее запланированный по контракту с пассажиром полёт к Луне будет осуществлён с помощью BFR в 2023 году. 17 сентября стало известно, что первым частным пассажиром, который облетит Луну на борту BFR, будет японский миллиардер и известный коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. В тот же день Илон Маск опубликовал в Твиттере фотографию, сделанную незадолго до анонса лунной миссии: на ней изображён сам Маск с сидящим у него на плечах Юсаку Маэдзавой на фоне ракеты Falcon 9.

Экипаж

Задача 

Пассажирами проекта dearMoon станут сам Юсаку Маэдзава и восемь достойных деятелей искусства, которых Маэдзава пригласил путешествовать с ним бесплатно. Во время полёта на борту также будут находиться один или два астронавта и несколько пилотов SpaceX. Маэдзава ожидает, что полёт вдохновит творческих людей на создание новых произведений, которое они смогут создать после возвращения. Маэдзава также верит, что этот проект поможет укреплению мира во всём мире.

Полёт 
Предполагается, что полёт в 2023 году продлится 6 суток. Корабль будет следовать по траектории аналогично той, по которой двигался Аполлон-13 в 1970 году, не выходя на орбиту и не приземляясь. В 2024 году НАСА планирует пилотируемый полёт по схожей орбите в рамках миссии Артемида-2.

См. также 
 Исследование Луны
 Artemis 2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт dearMoon

Космический туризм
2023 год в космонавтике
Планируемые пилотируемые космические полёты